Хаава — назва кількох населених пунктів в Естонії.

 Хаава (Вастселійна) — село в Естонії, волості Виру, до 2017 року входило до волості Вастселійна.
 Хаава (Виру) — село в Естонії, волості Виру, до 2017 року входило до волості Симерпалу.